Jan Süss (* 5. ledna 1999, Letovice) je český hokejový útočník hrající za tým HC Kometa Brno v Tipsport extralize.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2017/18
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 30 || 7 || 17 || 24 || 10
| 7 || 3 || 2 || 5 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017/18
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 1 || 1 || 0 || 1 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2017/18
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 48 || 6 || 7 || 13 || 12
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2019/20
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 54 || 3 || 5 || 8 || 6
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 7 || 1 || 0 || 1 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 29 || 6 || 5 || 11 || 6
| 4 || 2 || 1 || 3 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2021/22
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| 42 || 20 || 12 || 32 || 16
| 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| HC Kometa Brno
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
| 2022/23
| HC Zubr Přerov
| 1. ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 29
! 2
! 2
! 4
! 4
! —
! —
! —
! —
! —
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 195
! 38
! 33
! 71
! 48
! 8
! 2
! 1
! 3
! 4
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Přerov
Hráči SK Horácká Slavia Třebíč
Hráči HC Kometa Brno
Narození v roce 1999
Narození 5. ledna
Narození v Letovicích
Žijící lidé
Muži